Für die Wettbewerbe im Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris sind insgesamt 72 Quotenplätze vorgesehen (36 pro Geschlecht). Pro Nation dürfen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen maximal zwei Athleten teilnehmen. Frankreich steht als Gastgebernation in beiden Wettbewerben ein Startplatz zu.

Die Qualifikationsphase findet zwischen Ende 2023 und dem 17. Juni 2024 statt. Dabei können die Athleten Quotenplätze für ihr jeweiliges NOK erreichen. Diese werden bei Weltmeisterschaften, kontinentalen Titelkämpfen und über Ranglisten vergeben.

Qualifizierte Nationen

Männer

Frauen

Weblinks 
 Qualifikationssystem der UIPM

Moderner Fünfkampf
Qualifikation